Il toponimo Vişina può riferirsi a diverse località della Romania:
Vișina, comune del distretto di Dâmbovița
Vișina, comune del distretto di Olt
Vișina Nouă, comune del distretto di Olt